Antonio Bruno – pittore italiano
 Antonio Bruno – poeta italiano
 Antonio Bruno – politico italiano